Rihla (arabisch für „Reise“) oder ar-Rihla (arabisch für „die Reise“) steht für:

 Rihla, Reise oder auch der entsprechende Reisebericht in der arabischen Literatur
 ar-Rihla, Reisebericht von Ibn Battūta (14. Jahrhundert)
 ar-Rihla fī talab al-hadīth, Reisebericht von al-Chatīb al-Baghdādī (11. Jahrhundert)
 Adidas Al Rihla, offizieller Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft 2022